Miejscowości w USA:
 Jamesport – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Jamesport – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Jamesport (ang. Jamesport Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess